Ива́н Янко́вский:
 Янковский, Иван Васильевич (?-?) — второй тверской городской голова.
 Янковский, Иван Дмитриевич (1924—2009) — председатель колхоза «40 лет Октября», Герой Социалистического Труда.
 Янковский, Иван Евстафьевич (1936—2020) — российский учёный, академик РАСХН и РАН.
 Янковский, Иван Казимирович (1881 — ?) — российский инженер, городской архитектор Екатеринбурга (1907—1914).
 Янковский, Иван Михайлович (род. 1987) — белорусский борец, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Янковский, Иван Филиппович (род. 1990) — российский актёр, лауреат премии «Золотой орёл». См. также 
 
 Яхновский, Иван Тимофеевич